Jacobini ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Jacobini (1825–1886), italienischer Kardinal
 Diomira Jacobini (1899–1959), italienische Schauspielerin
 Domenico Maria Jacobini (1837–1900), katholischer Theologe und Kardinal
 Lodovico Jacobini (1832–1887), italienischer Kardinal und Staatssekretär
 Maria Jacobini (1890–1944), italienische Schauspielerin